Silk Road steht für:

 Silk Road, virtueller Schwarzmarkt
 Silk-Road-Prozess, Anklage und Verurteilung von Ross Ulbricht
 Silk Road – Gebieter des Darknets,  US-amerikanischer Thriller von Tiller Russell (2021)
 Silk Road – Könige des Darknets, niederländischer Film von Mark de Cloe (2017)
 Silkroad Online, koreanisches Rollenspiel (2005)
 Silkroad-R (Silkroad-Rebirth), koreanisches Rollenspiel (2011)
 Silk Road Fashion, deutsch-chinesisches Forschungsprojekt
 Silk Road Strategy Act, US-amerikanische Doktrin, siehe Seidenstraßenstrategie

Siehe auch:
 Seidenstraße, Netz von Karawanenstraßen